Список клопов Украины содержит перечень видов насекомых из подотряда Heteroptera отряда полужесткокрылых (Hemiptera), зарегистрированных на территории Украины либо в сопредельных регионах и нахождение которых поэтому также весьма вероятно в этой стране.

Список создан на основе аннотированного списка видов полужесткокрылых насекомых фауны Украины, изданного совместно зоологическими институтами Украины и России в 1996 году.

Семейство Ceratocombidae
 Ceratocombus coleoptratus

Семейство Dipsocoridae
 Cryptostemma alienum
 Cryptostemma castaneovitreum

Семейство Ochteridae
 Ochterus marginatus — ? Крым

Семейство Nepidae — Водяные скорпионы
 Nepa cinerea
 Ranatra linearis — Ранатра палочковидная

Семейство Corixidae — Гребляки
 Подсемейство Micronectinae
 Micronecta carpatica
 Micronecta griseola
 Micronecta minutissima
 Micronecta poweri
 Micronecta pusilla
 Micronecta scholtzi
 Подсемейство Cymatiainae
 Cymatia bonsdorffii
 Cymatia coleoptrata
 Cymatia rogenhoferi
 Подсемейство Corixinae
 Callicorixa praeusta
 Corixa affinis
 Corixa dentipes
 Corixa panzeri
 Corixa punctata
 Glaenocorisa propinqua
 Hesperocorixa linnaei
 Hesperocorixa moesta
 Hesperocorixa parallela
 Hesperocorixa sahlbergi
 Paracorixa concinna
 Sigara assimilis
 Sigara distincta
 Sigara falleni
 Sigara fossarum
 Sigara hellensii
 Sigara iactans
 Sigara lateralis
 Sigara limitata
 Sigara longipallis
 Sigara mayri — Румыния, на территории Украины не обнаруживался.
 Sigara nigrolineata
 Sigara scotti
 Sigara semistriata
 Sigara stagnalis
 Sigara striata

Семейство Naucoridae — Плавты
 Ilyocoris cimicoides

Семейство Aphelocheiridae — Длиннохоботные плавты
 Aphelocheirus aestivalis

Семейство Notonectidae
 Notonecta glauca
 Notonecta lutea
 Notonecta meridionalis
 Notonecta reuteri
 Notonecta viridis

Семейство Pleidae
 Plea minutissima

Семейство Mesoveliidae
 Mesovelia furcata
 Mesovelia thermalis

Семейство Hebridae
 Hebrus fulvinervis
 Hebrus liliimacula
 Hebrus montanus
 Hebrus pusillus
 Hebrus raficeps

Семейство Hydrometridae — Палочковидные водомерки
 Hydrometra gracilenla
 Hydrometra stagnorum

Семейство Veliidae
 Microvelia buenoi
 Microvelia reticulata 
 Velia affinis
 Velia caprai — Польша
 Velia currens
 Velia rivulorum
 Velia saulii

Семейство Gerridae — Водомерки
 Aquarius najas
 Aquarius paludum
 Gerris argentatus
 Gerris asper
 Gerris costae
 Gerris gibbifer
 Gerris lacustris
 Gerris lateralis
 Gerris maculatus
 Gerris odontogaster
 Gerris sphagnetorum
 Gerris thoracicus
 Limnoporus rufoscutellatus

Семейство Saldidae — Прибрежники
 Chartoscirta cincta
 Chartoscirta cocksii
 Chartoscirta elegantula
 Halosalda lateralis
 Macrosaldula scotica
 Macrosaldula variabilis
 Salda littoralis
 Salda morio
 Salda muelleri
 Saldula arenicola
 Saldula c-album
 Saldula melanosela
 Saldula opacula
 Saldula orthochila
 Saldula pallipes
 Saldula pilosella
 Saldula saltatoria
 Saldula xauthochila
 Teloleuca pellucens

Семейство Leptopodidae
 Leptopus marmoratus

Семейство Nabidae — Клопы-охотники
 Подсемейство Prostemmatinae
 Alloeorhynchus flavipes
 Prostemma aeneicolle
 Prostemma guttula
 Prostemma sanguineum
 Подсемейство Nabinae
 Himacerus apterus
 Himacerus boops
 Himacerus daurica
 Himacerus major
 Himacerus mirmicoides
 Nabis brevis
 Nabis capsiformis
 Nabis ferus 
 Nabis flavomarginatus
 Nabis meridionalis tauricus
 Nabis ponticus
 Nabis pseudoferus
 Nabis punctatus
 Nabis rugosus
 Nabis sareptanus

Семейство Anthocoridae — Хищники-крошки
 Подсемейство Xylocorinae
 Brachysteles parvicornis
 Dufouriellus ater
 Lyctocoris campestris
 Lyctocoris dimidiatus
 Lyctocoris nidicola — Белоруссия, Россия
 Scoloposelis obscurella
 Scoloposelis pulchella
 Xylocoris ciliatus
 Xylocoris cursitans
 Xylocoris galactinus
 Xylocoris lativentris
 Xylocoris obliquus
 Xylocoris tesquorum
 Xylocoris thomsoni
 Подсемейство Anthocorinae
 Acompocoris alpinus
 Acompocoris montanus
 Acompocoris pygmaeus
 Anthocoris confusus
 Anthocoris gallarumulmi
 Anthocoris limbatus
 Anthocoris minki
 Anthocoris pilosus
 Elatophilus pachycnemis
 Elatophilus pini
 Elatophilus stigmatellus
 Orius agilis — Польша
 Orius horvathi
 Orius laevigatus
 Orius laticollis
 Orius majusculus
 Orius minutus
 Orius niger
 Orius vicinus
 Temnostethus dacicus
 Temnostethus gracilis
 Temnostethus pusillus
 Temnostethus reduvinus
 Tetraphleps bicuspis

Семейство Cimicidae — Постельные клопы
 Cimex columbarius
 Cimex lectularius
 Cimex pipistrelli
 Oeciacus hirundinis

Семейство Microphysidae
 Loricula bipunctata
 Loricula elengatula
 Loricula pselaphiformis 
 Loricula ruficeps
 Myrmedobia jakovlevi
 Myrmedobia distinguenda
 Myrmedobia exilis

Семейство Miridae — Слепняки
 Подсемейство Isometopinae
 Isometopus intrusus
 Isometopus mirificus
 Подсемейство Cylapinae
 Fulvius oxycarenoides
 Подсемейство Bryocorinae
 Триба Bryocorini
 Bryocoris pteridis 
 Monalocoris filicis 
 Триба Dicyphini
 Campyloneura virgula 
 Dicyphus annulatus 
 Dicyphus cerastii 
 Dicyphus constrictus 
 Dicyphus epilobii 
 Dicyphus errans 
 Dicyphus geniculatus
 Dicyphus globulifer 
 Dicyphus hyalinipennis 
 Dicyphus montandoni 
 Dicyphus pallicornis
 Dicyphus pallidus 
 Dicyphus stachydis 
 Macrolophus costalis 
 Macrolophus glaucescens 
 Macrolophus pygmaeus 
 Macrolophus rubi 
 Подсемейство Deraeocorinae
 Триба Clivinematini
 Bothynotus pilosus
 Триба Hyaliodini
 Stethoconus pyri 
 Триба Deraeocorini
 Alloeotomus germanicus
 Alloeotomus gothicus  
 Deraeocoris annulipes 
 Deraeocoris olivaceus 
 Deraeocoris lutescens 
 Deraeocoris punctulatus 
 Deraeocoris ruber
 Deraeocoris rutilus 
 Deraeocoris schach 
 Deraeocoris scutellaris 
 Deraeocoris serenus 
 Deraeocoris trifasciatus 
 Deraeocoris ventralis 
 Подсемейство Mirinae
 Триба Mirini
 Actinonotus pulcher 
 Adelphocoris detritus 
 Adelphocoris lineolatus 
 Adelphocoris quadripunctatus 
 Adelphocoris reicheli 
 Adelphocoris seticornis 
 Adelphocoris ticinensis 
 Adelphocoris vandalicus 
 Agnocoris  reclairei 
 Agnocoris rubicundus 
 Alloeonotus egregius
 Alloeonotus fulvipes
 Allorhinocoris flavus
 Brachycoleus decolor 
 Calocoris affinis
 Calocoris alpestris 
 Calocoris angularis 
 Calocoris biclavatus 
 Calocoris costae 
 Calocoris fulvomaculatus 
 Calocoris norwegicus 
 Calocoris pilicornis 
 Calocoris roseomaculatus 
 Calocoris schmidti 
 Calocoris sexguttatus 
 Calocoris striatellus
 Calocoris vicinus 
 Camptozygum aequale
 Capsodes bicolor 
 Capsodes cingulatus 
 Capsodes gothicus 
 Capsus ater
 Capsus cinctus
 Capsus pilifer
 Capsus wagneri
 Charagochilus gyllenhali
 Charagochilus weberi
 Cyphodema mendosum
 Dichrooscytus intermedius
 Dichrooscytus rufipennis
 Dichrooscytus valesianus
 Epimecellus cyllocoroides
 Horwathia hieroglyphica
 Liocoris tripustulatus
 Lygocoris apicalis
 Lygocoris contaminatus
 Lygocoris limbatus
 Lygocoris lucorum
 Lygocoris pabulinus 
 Lygocoris populi 
 Lygocoris spinolae
 Lygocoris viridis
 Lygus adspersus
 Lygus gemellatus
 Lygus pratensis
 Lygus punctatus
 Lygus rugulipennis
 Megacoleum beckeri 
 Megacoleum infusum
 Miridius quadrivirgatus 
 Miridius striatus
 Odontoplatys bidentulus
 Orthops basalis 
 Orthops campestris
 Orthops foreli
 Orthops kalmii
 Orthops montanus
 Pachypterna fieberi 
 Pantilius tunicatus 
 Phytocoris confusus
 Phytocoris dimidiatus 
 Phytocoris incanus 
 Phytocoris insignis 
 Phytocoris longipennis 
 Phytocoris meridionalis
 Phytocoris nowickyi 
 Phytocoris pini 
 Phytocoris populi 
 Phytocoris reuteri 
 Phytocoris scitulus frater
 Phytocoris tauricus 
 Phytocoris tiliae 
 Phytocoris ulmi 
 Phytocoris varipes 
 Pinalitus atomarius
 Pinalitus cervinus
 Pinalitus coccineus 
 Pinalitus rubricatus 
 Pinalitus viscicola
 Polymerus asperulae 
 Polymerus brevicornis 
 Polymerus carpathicus 
 Polymerus cognatus 
 Polymerus holosericeus 
 Polymerus nigritus
 Polymerus palustris 
 Polymerus unifasciatus 
 Polymerus vulneratus 
 Stenotus binotatus
 Stenotus tesquorum
 Триба Stenodemini
 Acetropis carinata
 Acetropis gimmerthali 
 Acetropis longirostris
 Leptopterna albescens
 Leptopterna dolabrata 
 Leptopterna euxina 
 Leptopterna ferrugata 
 Megaloceraea recticornis 
 Notostira elongata 
 Notostira erratica 
 Stenodema calcarata 
 Stenodema holsata 
 Stenodema laevigata
 Stenodema pilosa 
 Stenodema sericans 
 Stenodema trispinosa
 Stenodema virens 
 Teratocoris antennatus 
 Trigonotylus brevipes 
 Trigonotylus caelestialium 
 Trigonotylus pulchellus 
 Trigonotylus ruficornis 
 Триба Myrmecorini
 Mirmecoris gracilis
 Триба Pithanini
 Pithanus hrabei
 Pithanus maerkeli
 Подсемейство Halticinae
 Anapomelia arnoldii
 Anapus freyi
 Anapus kirschbaumi
 Anapus longicornis
 Anapus rugicollis
 Chorosomella jakovlevi
 Dimorphocoris tauricus
 Euryopicoris nitidus
 Halticus apterus
 Halticus luteicollis
 Halticus macrocephalus 
 Halticus puncticollis 
 Halticus pusillus 
 Halticus saltator 
 Labops sahlbergi
 Myrmecophyes alboornatus
 Orthocephalus bivittatus
 Orthocephalus brevis 
 Orthocephalus coriaceus 
 Orthocephalus medvedevi 
 Orthocephalus saltator
 Orthocephalus vittipennis
 Pachytomella parallela 
 Piezocranum medvedevi 
 Piezocranum simulans 
 Strongylocoris leucocephalus
 Strongylocoris luridus 
 Strongylocoris niger 
 Strongylocoris steganoides
 Подсемейство Orthotylinae
 Blepharidopterus angulatus
 Blepharidopterus diaphanus
 Brachynotocoris punctipennis
 Cyllecoris histrionicus
 Cyrtorhinus caricis
 Dryophilocoris flavoquadrimaculatus
 Excentricus planicornis
 Globiceps flavomaculatus
 Globiceps fulvicollis
 Globiceps salicicola
 Globiceps sordidus
 Globiceps sphaegiformis
 Heterocordylus cytisi
 Heterocordylus erythrophthalmus 
 Heterocordylus genistae
 Heterocordylus leptocerus
 Heterocordylus parvulus
 Heterocordylus tibialis
 Heterocordylus tumidicornis
 Heterotoma planicornis
 Hyoidea kerzhneri
 Hyoidea notaticeps
 Malacocoris chlorizans
 Mecomma ambulans
 Orthotylus adenocarpi
 Orthotylus bilineatus
 Orthotylus concolor
 Orthotylus eleagni 
 Orthotylus ericetorum 
 Orthotylus fieberi 
 Orthotylus flavinervis 
 Orthotylus flavosparsus 
 Orthotylus interpositus 
 Orthotylus marginalis 
 Orthotylus minutus 
 Orthotylus nassatus 
 Orthotylus oshanini 
 Orthotylus parvulus 
 Orthotylus prasinus 
 Orthotylus rubidus
 Orthotylus schoberiae 
 Orthotylus tenellus 
 Orthotylus virens 
 Orthotylus virescens 
 Orthotylus viridinervis 
 Platycranus jurineae 
 Pseudoloxops coccineus 
 Reuteria marqueti 
 Подсемейство Phylinae
 Триба Pilophorini
 Hypseloecus visci
 Pilophorus cinnamopterus 
 Pilophorus clavatus
 Pilophorus confusus
 Pilophorus perplexus 
 Pilophorus simulans
 Триба Hallodapini
 Cremnocephalus albolineatus
 Pilophorus alpestris 
 Hallodapus montandoni
 Mimocoris rugicollis 
 Omphalonotus quadriguttatus 
 Plagiorhamma sutturalis
 Systellonotus discoidalis
 Systellonotus triguttatus
 Триба Phylini
 Acrotelus caspicus
 Amblytylus albidus
 Amblytylus arnoldiorum
 Amblytylus concolor
 Amblytylus glaucicollis
 Amblytylus longiceps
 Amblytylus nasutus
 Atomoscelis onustus
 Atractotomus kolenatii
 Atractotomus magnicornis
 Atractotomus mali 
 Atractotomus rhodani 
 Brachyarthrum limitatum 
 Camptotylus linae 
 Camptotylus reuteri 
 Campylomma annulicorne 
 Campylomma similimum 
 Campylomma verbasci 
 Chlamydatus alii 
 Chlamydatus eurotiae 
 Chlamydatus evanescens 
 Chlamydatus pulicarius 
 Chlamydatus pullus
 Chlamydatus saltitans
 Chlorillus pictus
 Compsidolon absinthii 
 Compsidolon pumilum
 Compsidolon salicellum
 Conostethus hungaricus
 Conostethus roseus
 Criocoris crassicornis
 Criocoris nigripes
 Criocoris quadrimaculatus
 Criocoris sulcicornis
 Dacota nigritarsis
 Ethelastia liturata
 Europiella artemisiae
 Europiella alpina 
 Europiella ovatula
 Eurycolpus flaveolus
 Excentricoris punctipes
 Excentricoris singularis
 Hadrophyes sulphurella 
 Harpocera thoracica
 Heterocapillus tigripes
 Hoplomachus tbunbergi
 Icodema infuscatum
 Lepidargyrus alyssi 
 Litoxenus tenellus
 Lopus decolor
 Macrotylus attenuatus 
 Macrotylus elevatus 
 Macrotylus herrichi 
 Macrotylus horvathi 
 Macrotylus paykullii 
 Macrotylus quadrilineatus
 Macrotylus solitarius
 Maurodactylus albidus
 Megalocoleus chrysotrichus
 Megalocoleus confusus 
 Megalocoleus dissimilis 
 Megalocoleus exsanguis 
 Megalocoleus hungaricus 
 Megalocoleus molliculus 
 Megalocoleus pilosus
 Monosynamma bohemanni 
 Nanopsallus carduellus 
 Nasocoris tesquorum
 Oncotylus punctipes
 Oncotylus pyrethri 
 Oncotylus setulosus 
 Oncotylus viridiflavus 
 Oncotylus vitticeps 
 Opisthotaenia fulvipes 
 Orthonotus ponticus
 Orthonotus rossicus
 Orthonotus rufifrons
 Pachyxyphus lineellus
 Parapsallus vitellinus
 Paredrocoris pectoralis
 Phaeochiton ebulum
 Pboenicocoris carbonarius
 Pboenicocoris dissimilis 
 Pboenicocoris modestus 
 Pboenicocoris obscurellus 
 Phylus coryli 
 Phylus melanocephalus
 Phylus plagiatus
 Placochilus seladonicus
 Plagiognathus arbustorum
 Plagiognathus bicolor
 Plagiognathus bipunctatus
 Plagiognathus chrysanthemi
 Plagiognathus fuvipennis
 Plesiodema pinetella
 Psallopsis kirgisicus
 Psallopsis longicornis
 Psallus ambiguus
 Psallus anticus
 Psallus betuleti
 Psallus chrysopsilus
 Psallus confusus
 Psallus falleni 
 Psallus flavellus
 Psallus haematodes 
 Psallus lapponicus 
 Psallus lepidus
 Psallus luridus
 Psallus mollis
 Psallus ocularis 
 Psallus perrisi
 Psallus piceae
 Psallus pinicola
 Psallus quercus
 Psallus salicis
 Psallus variabilis
 Psallus varians
 Psallus vittatus 
 Psallus wagneri 
 Sacculifer picticeps
 Sacculifer rufinervis
 Salicarus roseri
 Solenoxyphus fuscovenosus
 Solenoxyphus lepidus
 Sthenarus rotermundi 
 Thermocoris munieri 
 Tinicephalus hortulanus
 Tuponia arcufera 
 Tuponia brevirostris 
 Tuponia prasina 
 Tuponia suturalis statices
 Tuponia vulnerata
Семейство Tingidae — Кружевницы
 Подсемейство Cantacaderinae
 Cantacader quadricornis
 Подсемейство Tinginae
 Acalypta acutangula
 Acalypta brunnea
 Acalypta carinata
 Acalypta gracilis
 Acalypta hellenica
 Acalypta marginata
 Acalypta musci
 Acalypta nigrina

См. также 
 Список прямокрылых Украины
 Список дневных бабочек Украины
 Список шмелей Украины
 Список стрекоз Украины
 Список насекомых, занесённых в Красную книгу Украины
 Фауна Украины

Примечания

Литература 
 
 
 

Фауна Украины
Клопы